Aimé Cazal (1897-1985), spéléologue français ;
 Edmond Cazal ou commandant Cazal, noms de plume d'Adolphe d'Espie (1878-1956), écrivain et éditeur français ;
 Louis Cazal (1901-1945), footballeur français ;
 Olivier Cazal (né en 1958), homme politique français ;
 Patrick Cazal (né en 1971), handballeur français ;
 Philippe Cazal (né en 1948), artiste plasticien français.

Voir aussi 
Luz Casal ;